J72 ou J.72 peut faire référence à :
 Gyro-rhombicosidodécaèdre (J72), une figure géométrique ;
 HMS Worthing (J72) un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Panther J.72, une automobile du constructeur anglais Panther Westwinds.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres